

Biologia
 CYP – superfamiglia enzimatica del citocromo P450

Codici 
 CYP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calbayog (Filippine)
 CYP – codice valutario ISO 4217 della lira cipriota, nel passato valuta di Cipro, sostituita dall'euro nel 2008